Scrivener ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Scrivener († 2015), britischer Jurist 
 Charles Scrivener (1855–1923), australischer Geodät
 Christiane Scrivener (* 1925), französische Politikerin
 Frederick Henry Ambrose Scrivener (1813–1891), anglikanischer Pfarrer und Textkritiker des Neuen Testaments
 Patrick Scrivener (1897–1966), britischer Botschafter
 Ronald Stratford Scrivener (1919–2001), britischer Diplomat

Sonstiges:
 Scrivener Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Scrivner